Majano steht für
 Majano (Friaul) in der Provinz Udine

Majano ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Giulio Majano (1909–1994), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Paola Majano (* ?), italienische Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Maiano